Fraipont steht für:
 Fraipont (Trooz), Ortsteil der belgischen Gemeinde Trooz in der Wallonischen Region, Provinz Lüttich

Personen:
 Gustave Fraipont (1849–1923), belgisch-französischer bildender Künstler